Павел Струков:
 Струков, Павел Николаевич (1885—1965) — русский советский архитектор.
 Струков, Павел Сергеевич (1929—1992) — советский передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда.